Клинтонвил има више значења:
 Клинтонвил (Висконсин)
 Клинтонвил (Пенсилванија)